Большо́й Узе́нь () — степная река внутреннего стока, протекающая по Саратовской области России и Западно-Казахстанской области Казахстана.

Описание 
Длина реки около 400 километров (в половодье до 650 км). Площадь водосборного бассейна 14 300 км². 

Берёт начало на юго-западных склонах Общего Сырта. В верхней части течёт на юго-запад, после впадения притока Солянка поворачивает на юго-восток. В Казахстане река переходит в обширную систему мелких озёр и болот, известных под именем Камыш-Самарских.

С левой стороны в Большой Узень впадает Алтата, с правой — небольшая протока соединяет с озером Сакрыл.

Русло реки довольно глубокое, берега крутые, под Жалпакталом имеются пороги. В верховье вода пресная круглый год, а в среднем и нижнем течении к концу лета, осенью и зимою вода делается горько-солёной и негодной к употреблению.

С 1973 года Саратовским оросительно-обводнительным каналом каждый год с 15 апреля по 15 ноября осуществляется подача волжской воды в исток Большого Узеня, со средним расходом 13,2 м³/с. В результате этого, гидрологический режим резко изменился: сток в летний период стал отмечаться почти вдоль всей реки.

По одной из версий, Большой Узень в древности впадал в залив Каспийского моря, отступившего на юг и оставившего после себя целую систему озёр — Камыш-Самарских, уровень которых ниже уровня Каспийского моря. Среди этих озёр есть озера с самосадочною солью, которая имеет довольно явственный горький привкус и известна под именем «узенской» соли.

Большой Узень изобилует рыбой. Весенние разливы образуют в нижней части обширные заливные луга, обеспечивающие сеном на зимнее время сотни тысяч зимующих здесь баранов и десятки тысяч лошадей.

Притоки 
(от устья)

 Мухор (лв)
 Ащысай (пр)
 Баубекский канал
 Ажимбетский канал
 321 км: река без названия
 384 км: Чертанла (лв)
 423 км: Солянка (пр)
 432 км: Солянка (пр)
 442 км: Таволожка (пр)
 466 км: Таловка (лв)
 501 км: Ильинка (лв)
 541 км: Алтата (лв)
 552 км: Таловка (пр)

Этимология 
Казахское название — Кара-Озен, то есть Чёрная (не пересыхающая в засуху) река.

По названию Большого и параллельно текущего Малого Узеней окружающая местность известна в народе под именем Узени. Обобщённое название речной географической области Узени было введено в оборот яицкими казаками. Встречается данное имя и в юридической (указы Екатерины II и Павла I) и географической (ЭСБЕ; VI том «России» Семёнова-Тян-Шанского) русской литературе. Встречается данное имя и в географической литературе — напр., в V томе «России» Семёнова-Тян-Шанского.

История 
Здесь, на Узенях, располагались старообрядческие храмы и скиты; именно сюда, «уехав тайно на Узени», привёз в 1772 году отважный Чика-Зарубин спасённое после Ембулатовской катастрофы войсковое знамя. Вскоре Чика стал соратником самозванца Емельяна Пугачёва — и в полной мере разделил триумф и трагедию Лже-Петра III.

В годы Гражданской войны здесь происходили ожесточённые бои между красными частями (под предводительством Чапаева и Фурманова) и белыми яицкими (уральскими) казаками. Красными была захвачена станица Сламихинская (ныне посёлок Жалпактал).

Археология 
Известны большеузеньские памятники археологии, в том числе курганные могильники со средневековыми погребениями. При археологических исследованиях могильника Мокринский найдены серебряные монеты Золотой Орды.

На правом берегу реки в 150 м к югу от поселения Орошаемое и в 1,5 км к северу от Александрова Гая находится неолитическая стоянка Алгай.

В обрывах реки и на дне часто находили остатки мамонта (зубы, бивни — хорошо сохранившиеся, кости) и допотопного быка.

Населённые пункты на реке 

 Саратовской область:
 Краснопартизанский район: Милорадовка, Головинщено;
 Ершовский район: Семено-Полтавка, Целинный, Рефлектор, Михайловка, Осинов Гай, Новорепное, Орлов Гай;
 Дергачёвский район: Золотуха, Зерновой;
 Новоузенский район: Куриловка, Крепость Узень, Таловка, Дмитриевка, Радищево, Новоузенск, Алгайский;
 Александрово-Гайский район: Луков Кордон, Александров Гай, Новоалександровка, Приузенский;
 Западно-Казахстанская область:
 Казталовский район: Кайынды, Ашысай, Акпатер, Егинсай, Танат, Жанажол, Жалпактал, Караузен, Сатыбалды, Торегали;
 Жангалинский район: Жанажол, Маштексай, Сарыколь.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Узень. Речной бассейн реки — Бассейны рек Малый и Большой Узень (российская часть бассейнов).

Код объекта в государственном водном реестре — 12020000212112200000398.

Примечания 

Бассейн Камыш-Самарских озёр
Реки Саратовской области
Реки Западно-Казахстанской области